It's Gonna Rain – brano musicale di Steve Reich del 1965
 It's Gonna Rain – singolo dei Violent Femmes del 1984
 It's Gonna Rain! – singolo di Bonnie Pink del 1997